Patronyme, porté notamment par :
Jean Ichbiah, 1940 - 2007, ingénieur polytechnicien principal concepteur du langage de programmation Ada.
Daniel Ichbiah, écrivain et journaliste français spécialiste du numérique (jeux vidéo, multimédia, et robotique).